

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Zbrzyca – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Zbrzyca – część kolonii Nowosiółki w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Zbrzyca – część wsi Przechlewo w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo

Inne 
 Zbrzyca – rzeka, lewy opływ rzeki Brdy w województwie pomorskim